Fässler steht für

 Fässler, handwerklicher Beruf, siehe Küfer

Fässler oder Fäßler ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Fässler (1933–2010), Schweizer Kunstmaler und Kunsthandwerker
 Amand Fäßler (* 1938), deutscher Physiker
 Antonia Fässler (* 1969), Schweizer Politikerin (CVP)
 Daniel Fässler (* 1960), Schweizer Politiker (CVP)
 Doris Fässler (* 1954), Schweizer Germanistin, Kunsthistorikerin, Herausgeberin und Kuratorin
 Fredy Fässler (Alfred Fässler; * 1959), Schweizer Politiker (SP)
 Hans Fässler (* 1954), Schweizer Historiker, Politiker (SP), Kabarettist und politischer Aktivist
 Hieronymus Fäßler (1823–1903), deutscher Unternehmer und Konstrukteur
 Hildegard Fässler (* 1951), Schweizer Politikerin (SP)
 Johannes Fässler (1824–1881), Schweizer Lehrer und Politiker
 Jonas Fäßler (* 2001), österreichischer Rollhockeyspieler

 Julian Fässler (* 1986), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Marcel Fässler (Bobfahrer) (* 1959), Schweizer Bobfahrer
 Marcel Fässler (* 1976), Schweizer Automobilrennfahrer
 Myrtha Fässler (* 1968), Schweizer Skilangläuferin
 Nicole Fässler (* 1995), Schweizer Unihockeyspielerin
 Patricia Faessler (* 1974), Schweizer Model und Künstlerin
 Paul Fässler (1901–1983), Schweizer Fußballspieler
 Peter Fässler-Weibel (1948–2011), Schweizer Therapeut
 Reinhard Fässler (* 1956), österreichischer Mediziner
 Sabrina Fässler (* 1989), Schweizer Unihockeyspielerin, siehe Sabrina Favazzo
 Theodor Fässler (1931–2009), Schweizer Unternehmer 
 Thomas Fässler (* 1959), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Fessler
 Feßler